Het tennistoernooi Australian Open werd in 2007 bij de mannen voor de 95e keer gehouden. De als eerste geplaatste Zwitser Roger Federer won het toernooi voor de derde keer door in de finale de tiende geplaatste Chileen Fernando González met 7-6, 6-4 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 
 Toernooischema Australian Open 2007, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 2007